Porto (que en varias lenguas significa ‘puerto’) puede referirse a:

Topónimos

Benín 

 Porto Novo, capital del país.
 Bahía de Porto-Novo.

Brasil 

 Porto Acre, en Acre.
 Porto Alegre, ciudad de Brasil.
 Porto Grande, ciudad del estado de Amapá.
 Porto Lucena, en Río Grande del Sur.
 Porto Mauá, en Río Grande del Sur.
 Porto Nacional, en el estado de Tocantins.
 Porto Seguro, en Bahía.
 Porto Velho, en Rondônia.
 Porto Walter, en Acre.
 Porto Xavier, en Río Grande del Sur.
 Porto Vera Cruz, en Río Grande del Sur.

Cabo Verde 

 Porto Novo (Cabo Verde).

España 
 Portocarrero, localidad del municipio de Gérgal, provincia de Almería.

Islas Baleares 
 Porto Colom, localidad del municipio de Felanich.
 Porto Cristo, localidad del municipio de Manacor.
 Porto Petro, localidad del municipio de Santañí.

Asturias 
 El Porto/Viavélez, localidad del municipio de El Franco.

Castilla y León 
 Porto (Zamora), municipio de la provincia de Zamora.

Galicia 
 Puerto del Son (Porto do Son), municipio de la provincia de La Coruña.
 Porto do Son (Noal), lugar de la parroquia de Noal, municipio de Puerto del Son.
 Puertomarín (Portomarín), municipio de la provincia de Lugo.
 San Nicolao de Portomarín, lugar y parroquia de dicho municipio.
 San Pedro de Portomarín, parroquia de dicho municipio.
 Portocamba, lugar y parroquia del municipio de Castrelo del Valle.
 Portocelo, lugar y parroquia del municipio de Jove.
 Portodemouros (Villa de Cruces), parroquia del municipio de Villa de Cruces.
 Portomeiro, lugar y parroquia del municipio de Valle del Dubra.
 Portomouro (Valle del Dubra), parroquia del municipio de Valle del Dubra.
 Portomouro de Abaixo, lugar de dicha parroquia.
 Portomouro de Arriba, lugar de dicha parroquia.
 Portomourisco (Larouco), parroquia del municipio de Larouco.
 Portomourisco (Petín), lugar y parroquia del municipio de Petín.
 Corme-Puerto (Corme Porto), parroquia del municipio de Puenteceso.
 O Porto de Corme, lugar de dicha parroquia.
 Riodeporto (Río de Porto), parroquia del municipio de Negueira de Muñiz.
 Porto (Cabañas) (San Martiño de Porto), parroquia del municipio de Cabañas.

Francia 

 Porto Vecchio, en Córcega.

Grecia 

 Porto Carras.
 Porto Heli.

Italia 

 Porto Azzurro, en Elba.
 Porto Empedocle, en la provincia de Agrigento.
 Porto Torres, en Cerdeña.
 Porto Cervo, en Cerdeña.
 Portofino, en la provincia de Génova.
 Portus el puerto de la antigua Roma, actualmente en Fiumicino.

Portugal 

 Porto u Oporto, la segunda ciudad más importante de Portugal después de Lisboa.
 Grande Porto, subregión portuguesa.
 Distrito do Porto, distrito correspondiente al núcleo de la provincia tradicional del Douro Litoral.
 Porto Santo, Madeira.
 Porto Moniz, Madeira.
 Porto de Mós, Leiría.

Parroquias civiles 

 Porto Brandão.
 Porto Covo.
 Porto da Cruz.

Fútbol 

 Futebol Clube do Porto.
 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.
 Internacional de Porto Alegre.

Instituciones y organismos 

 Instituto Politécnico do Porto.
 Instituto Superior de Engenharia do Porto.
 Vinho do Porto, o simplemente Porto u Oporto, vino de Oporto.

Botánicos 

 Paulo de Campos Porto, botánico brasileño.